Ulica Stawowa:
 Ulica Stawowa w Katowicach
 Ulica Stawowa we Wrocławiu
Stawowa